

Astronomia
 20084 Buckmaster – asteroide della fascia principale

Persone
 Paul Buckmaster – violoncellista, compositore e arrangiatore britannico
 Simon Buckmaster – pilota motociclistico britannico
 Stanley Buckmaster, I visconte Buckmaster – avvocato e politico inglese
 Walter Buckmaster – giocatore di polo inglese